TNT (T.N.T.):
 TNT (T.N.T.) — тринитротолуол (тротил, тол), одно из наиболее распространённых взрывчатых веществ.
 Также TNT иногда неправильно называют динамит.
 TNT (группа) — норвежская хард-рок-группа.
  (Télévision numérique terrestre) — цифровой стандарт вещания французского телевидения.
 TNT — Template Numerical Toolkit — библиотека численных шаблонов в языке программирования C++.
 TNT (The New Times; б. «Новое время») — еженедельный российский общественно-политический альманах.
 TNT — Turner Network Television — американский телевизионный канал.
 TNT N.V. — бывшая нидерландская компания экспресс-доставки документов, посылок и корпоративных грузов.
 TNT Post — бывший официальный национальный оператор почтовой связи в Нидерландах, принадлежавший компании TNT N.V.
 TNT Express — нидерландская компания международной индустрии экспресс-доставки документов, посылок и корпоративных грузов.
  (NV04) — серия видеокарт, выпускавшихся американской компанией Nvidia.
 T.N.T. — второй студийный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC.
 «T.N.T.» — песня из одноимённого альбома.
 TNT: Evilution — одна из двух игр, входящих в пакет Final Doom.

См. также 

 ТНТ (значения)